El nombre Maurice Evans puede referirse a:

 Maurice Smethurst Evans (1854-1920), botánico sudafricano.
 Maurice Evans (1901–1989), actor británico.
 Maurice Evans (1978), baloncestista estadounidense.